Парламентский союз государств-членов ОИК (ПССГ, ПСОИКМ) состоит из парламентов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Он был создан в Иране 17 июня 1999 года, а его главный офис находится в Тегеране.

Члены союза

Государства, не участвующие в программе

Управление 
Первым Генеральным секретарем был египетский дипломат г-н Ибрагим Ахмед Ауф, который проработал два срока с 1 марта 2000 года по 30 апреля 2008 года. 1 мая 2008 года вторым Генеральным секретарем был назначен профессор д-р Махмуд Эрол КИЛИК из Турции, который проработал два срока с 1 мая 2008 года по 31 июля 2018 года. Г-н Шейх Мухамед Хурайчи Ниасс из Сенегала является Генеральным секретарем ПУИК с 1 августа 2018 года. Он был избран на 13-й конференции ПУИК, состоявшейся в Тегеране, Исламская Республика Иран.

Постоянные специализированные комитеты ПУИК:

 Комитет по политическим и международным отношениям;
 Комитет по экономическим вопросам и окружающей среде;
 Комитет по правам человека, делам женщин и семьи;
 Комитет по культурно-правовым вопросам и диалогу цивилизаций и религий.
 Постоянный комитет по Палестине

Примечания

Ссылки 
 

Межпарламентские организации
Организация исламского сотрудничества